El Club Deportivo Rayco es un club de fútbol de España de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias. Fue fundado en el año de 1992. Actualmente milita en la Liga Tinamar de nivel amateur. Sus partidos como local los juega en el Campo de Fútbol Juan Guedes.

CD Rayco masculino

Historia 

Partiendo de la Asociación de Vecinos "Rayco" ubicada en Lomo los Frailes (Tamaraceite) su presidente Tomás Cabrera Castellano y vecinos de la zona decidieron formar el club representativo para la zona en cuestión, destacando la participación de José María Santana Perera en la organización de los jóvenes de la zona para formar dicho club. Teniendo como inicio de la historia la fecha del 5 de junio de 1992 como principio de la vida del club.

Inicio del regional (1995-2003) 
Tras su paso por las categorías del fútbol base para la temporada 1995/96 se inscribió en la categoría más baja del fútbol canario, la Segunda Regional Gran Canaria. Debutando en su primer partido contra el CD Simancas, perdiendo por 2 – 1 y acabando su primera temporada en la parte baja de la tabla.
En su segunda temporada tuvo un desenlace similar a la anterior pero destacando el primer derbi de Tamaraceite que le enfrentó contra la UD Tamaraceite  desencadenando ambas en derrota 3 – 0 y 1 – 3.
Tras ocho temporadas en las cuales se mantuvo unos resultados similares respecto a la clasificatorio para la temporada 2003/04 el equipo dejo de competir. A lo largo de estos años se pudo destacar las temporadas de 1999/00 en la que se obtuvo un meritorio 5º puesto a tan solo 9 puntos del ascenso directo y la temporada 2002/03 en la cual acabaron en un 7º puesto. Sin olvidarnos de resultados icónicos como la victoria 3 – 0 contra la UD Tamaraceite.

Ascenso y Fin (2004-2008) 
El Rayco retomó el regional una temporada después en y obtuvo un sorprendente segundo puesto obteniendo por primera vez en su corta historia el ascenso a Primera Regional siendo el máxico goleador de la temporada con 102 goles.
En su primera temporada en la Primera Regional obtuvo un meritorio noveno puesto.
Su segundo año en la categoría consigue el mejor puesto en la historia del club con un quinto puesto, a dos de la promoción de ascenso. Pero muy lejos de los tres equipos que dominaron la competición.
Por desgracia la temporada 2007/08 tuvo varios problemas debido a las deudas que habían afectado al equipo femenino y por ende al masculino, causando la imposibilidad de acabar la temporada para el club y renunciando a 11 jornadas de su final. Y siendo tristemente su último resultado un Arucas CF 10 – 1 CD Rayco el 17/02/2008 siendo el fin del equipo a nivel federado.

Vuelta Amateur (2022-presente) 
Después de 14 años de inactividad e incluso con su antiguo Campo de Lomo Los Frailes ya desaparecido por pistas de tenis el club se retoma de la mano de Jonathan Ávila con el permiso de la AA.VV. Pasando al fútbol 7, realizando algunos amistosos en diferentes puntos de la isla, siendo mayoritariamente en Gáldar por la falta de campos en la zona. Además de participar en un torneo de la zona anteriormente citada, pero con no grandes resultados debido a la escasa plantilla del equipo.
A finales de año se inscriben en la Liga Tinamar de fútbol 7 que comprende a equipos del municipio capitalino de Las Palmas de Gran Canaria. Consiguiendo el icónico Juan Guedes como campo local.

Uniforme 
 Local: Camiseta azul, pantalón blanco y medias azules.
 Visitante: Camiseta blanca, pantalón blanco y medias azules.

Organigrama deportivo

Plantilla y cuerpo técnico actual 

| colspan=8 bgcolor=#0066FF style="color:white;" align=center| Portero

| colspan=8 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-
| colspan=8 bgcolor=#0066FF style="color:white;" align=center| Defensas

| colspan=8 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-
| colspan=8 bgcolor=#0066FF style="color:white;" align=center| Centrocampistas

| colspan=8 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-
| colspan=8 bgcolor=#0066FF style="color:white;" align=center| Delanteros

| colspan=8 style="background: #f9f9f9" align=center| P
|-

Temporadas 

  Ascenso.
  Descenso.

Datos del club

Registro de temporadas

Trayectoria resumida 
 Puesto en la clasificación histórica de gran canaria: 136.º

 Temporadas en 1.ª Regional: 3 
 Mejor puesto en 1.ª Regional: 5.º (temporada 2006/07)
 Peor puesto en 1.ª Regional: 18.º (temporada 2007/08)
 Temporadas en 2.ª Regional: 9 
 Mejor puesto en 2.ª Regional: 2.º (temporada 2004/05)
 Peor puesto en 2.ª Regional: 15.º (temporadas 1996/97 y 1998/99)

 Temporadas en Liga Tinamar: 1 (incluye la 22/23)
 Mejor puesto en Liga Tinamar: -.º (temporada 2022/23)
 Peor puesto en Liga Tinamar: -.º (temporada 2022/23)
 Mejores y peores resultados Liga Tinamar
 Mayor goleada conseguida como local:
 CD Rayco 2-3 Real de Las Palmas (2022/23) 
 Mayor goleada conseguida como visitante:
 UD Sura 0-1 CD Rayco (2022/23) 
 Mayor goleada encajada como local:
 CD Rayco 0-9 Vending United FC (2022/23)
 Mayor goleada encajada como visitante:
 Acabos Sin Fronteras FC 11-0 CD Rayco (2022/23)

 Mejores goleadas conseguidas y recibidas global
 Mayor goleada conseguida como local:
 CD Rayco 8-1 CU Costa Puertillo, 2001/02 Segunda Regional y CD Rayco 8-1 AD El Batán Scorpion, 2002/03 Segunda Regional
 Mayor goleada conseguida como visitante:
 CU Costa Puertillo 1-7 CD Rayco, 2001/02 Segunda Regional
 Mayor goleada encajada como local:
 CD Rayco 1-11 AD Claret, 1998/99 Segunda Regional
 Mayor goleada encajada como visitante:
 UD Piletas 13-0 CD Rayco, 1996/97 Segunda Regional

CD Rayco femenino

Historia 
Los comienzos de este club de fútbol nacieron a través de vecinos del barrio Lomo los Frailes, en el distrito de Tamaraceite, entre los cuales se encontraba el Presidente de la Asociación de Vecinos del lugar en ese momento llamado Tomás Cabrera Castellano, que tuvieron la intención de mejorar el barrio mediante el deporte, de ahí que en verano de 1992 fundaran el Club Deportivo Rayco con el mismo nombre de dicha AA.VV.

El Club llegó a ser 6 veces campeón de grupo de la segunda divión española de fútbol de manera consecutiva, desde la temporada 2001-02 hasta la temporada 2006-07, siendo todavía en la actualidad el club más laureado de la segunda división.

Por desgracia debido a una deuda insostenible de 13.000€ el club acabó desapareciendo en el año 2009 tras unas temporadas intentando salvar el club, poniendo fin al equipo gran canario más icónico hasta la fecha.

Temporadas 

  Ascenso.
  Descenso.

Datos del club

Registro de temporadas

Trayectoria resumida 
 Temporadas en Primera Nacional FF: 8 
 Mejor puesto en Primera Nacional FF: 1.º (temporadas 2001/02 a 2006/07)
 Peor puesto en Primera Nacional FF: 3.º (temporadas 2007/08 y 2008/09)

Palmarés

Torneos Nacionales 
 Primera Nacional de Fútbol Femenino (6): 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07.

Extras

Véase también 
 Anexo:Equipos canarios de fútbol
 Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Las Palmas	
 Anexo:Equipos de fútbol de Gran Canaria

Referencias 

Equipos de fútbol de la provincia de Las Palmas
Equipos de fútbol femenino de España
Equipos de fútbol fundados en 1992
Fútbol en España en 1992
Deporte en Las Palmas de Gran Canaria